— монотипный род однодольных растений семейства , включающий вид Porolabium biporosum (Maxim.) Tang & F.T. Wang. Выделен китайскими ботаниками Тан Цзинем и Ван Фацзуанем в 1940 году.

Распространение и среда обитания 
Единственный вид является эндемиком Китайской Народной Республики, встречающимся на востоке провинции Цинхай и на северо-востоке провинции Шаньси.

Общая характеристика 
Клубневые геофиты. Небольшие травянистые наземные растения. Клубни небольшие, почти шаровидной формы.

Стебель прямой.

Лист одиночный, стеблевой, линейно-ланцетной формы; верхушка тупая.

Соцветие кистевидное, несёт 6—8 цветков от желтовато-зелёного до зелёного цвета; лепестки косо-яйцевидные, прямые, губа язычковая, колонка короткая.

Близок представителям рода , но отличается от них формой губы и количеством листьев. Ранее Porolabium biporosum действительно относили к роду Herminium и описывали под таксономическим названием Herminium biporosum Maxim..

Примечания 

Флора Восточной Азии
Орхидные
Монотипные роды растений
Эндемики Китая